Lehe (Bremerhaven), een stadsdeel
Lehe (Dithmarschen), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Lehe (Emsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen